Тургоя́к — топоним в Миасском городском округе Челябинской области России:

 Тургояк — пресное озеро в Челябинской области.
 Тургояк — посёлок, Миасский городской округ, Челябинская область.
 Тургояк — посёлок железнодорожной станции, Миасский городской округ, Челябинская область.
 Тургояк — железнодорожный остановочный пункт (в XX веке — станция), расположенный в 10 км южнее озера Тургояк.
 «Тургояк» — национальный парк, планируемый к созданию вокруг озера Тургояк.

См. также 
 «Тургояк» — вёсельная лодка путешественника Фёдора Конюхова.